Osnovne kršćanske dužnosti:
 Kloni se grijeha.
 Drži Božje zapovijedi i živi krjeposno.

Kršćanski nauk